Los ornitoqueiroideos (Ornithocheiroidea) son un grupo de pterosaurios del suborden Pterodactyloidea.

Descripción
Los ornitoqueiroideos, como otros pterosaurios, son considerados como hábiles voladores así como competentes caminantes sobre el suelo. La huellas fósiles han evidenciado que los pterosaurios no extendían sus miembros hacia los lados, como en los reptiles modernos, sino que mantenían sus extremidades de forma relativamente erguida cuando caminaban, como los dinosaurios. Aunque no se conocen huellas de ornitoqueiroideos, es muy probable que también caminaran erguidos. Entre los pterosaurios, los ornitoqueiroideos tenían miembros delanteros inusualmente desiguales, siendo los miembros frontales mucho más largos que los posteriores. Esto pudo entonces haber requerido un modo único de locomoción sobre el suelo, con respecto a otros pterosaurios. Es posible que los ornitoqueiroideos corrieran (pero no caminaran) de forma bípeda, o que usaran un andar a saltos. El investigador Mike Habib ha señalado que las proporciones de los miembros de ornitoqueiroideos como Anhanguera son consistentes con el andar a saltos.

Los ornitoqueiroides estuvieron entre las últimas faunas de pterosaurios en el mundo del Cretácico. Aparte de Piksi barbarulna del Campaniano, se han hallado fósiles atribuidos a Ornithocheirus (aunque probablemente pertenezcan a otro género), así como posibles pteranodóntidos y nictosáuridos han sido hallados en depósitos que datan del Campaniano hasta finales del Maastrichtiano

Clasificación 
Lista de familias y géneros según Urwin (2006), excepto las referencias particulares.
 Superfamilia Ornithocheiroidea
 Familia Istiodactylidae
 Hongshanopterus?
 Istiodactylus
 Liaoxipterus
 Longchengpterus
 Nurhachius
 Familia Boreopteridae
 Boreopterus
 Feilongus
 Zhenyuanopterus
 Familia Ornithocheiridae
 Aetodactylus
 Anhanguera
 Arthurdactylus
 Brasileodactylus
 Caulkicephalus
 Coloborhynchus
 Haopterus
 Liaoningopterus
 Ludodactylus
 Ornithocheirus
 Familia Nyctosauridae
 Muzquizopteryx
 Nyctosaurus
 Familia Pteranodontidae
 ?Bogolubovia
 Dawndraco
 Geosternbergia
 Ornithostoma
 Pteranodon

Filogenia 
Cladograma según Urwin (2003).

Un cladograma mostrando los resultados de un análisis filogenético presentado por Andres y Myers, 2013.

Referencias 

Pterosauria